Уэстман — американская фамилия.

Известные носители 
 Уэстман, Айрис (1905—2021) — американская долгожительница.
 Уэстман, Нидия (1902—1970) — американская актриса.

См. также 
 Вестман — шведская фамилия.
 Уэстмен — область на юго-западе канадской провинции Манитоба.